Plasschaert ist der Familienname folgender Personen:

 
 Jeanine Hennis-Plasschaert (* 1973), niederländische Politikerin der liberalen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)